A 2019-es US Open női egyéni tornájának selejtezőjében 128 játékos vehetett részt a három fordulós megmérettetésen a főtábla első fordulójába jutást jelentő 16 helyért. A versenyre a főverseny kezdete előtt, augusztus 19–24 között került sor.

A selejtezőben a magyar versenyzők közül a világranglistán elfoglalt helye alapján Babos Tímea, Bondár Anna és Stollár Fanny szerzett jogot az indulásra, de közülük csak Babos Tímeának sikerült a főtáblára jutnia, Stollár Fanny és Bondár Anna a selejtező első körében búcsúztak.

Kiemeltek

Kvalifikálták magukat

Szerencsés vesztesek
A főtáblára sorsolt versenyzők visszalépései következtében a selejtező harmadik körében vereséget szenvedő játékosok közül sorsolással választották ki a szerencsés veszteseket, akik így a főtáblára kerültek.

Sorsolási tábla

Első csoport

Második csoport

Harmadik csoport

Negyedik csoport

Ötödik csoport

Hatodik csoport

Hetedik csoport

Nyolcadik csoport

Kilencedik csoport

Tizedik csoport

Tizenegyedik csoport

Tizenkettedik csoport

Tizenharmadik csoport

Tizennegyedik csoport

Tizenötödik csoport

Tizenhatodik csoport

Jegyzetek

Források
A selejtező eredményei

N1S